Красное — село в Тарногском районе Вологодской области. Административный центр Заборского сельского поселения и Заборского сельсовета.

Расстояние до районного центра Тарногского Городка по автодороге — 23 км. Ближайшие населённые пункты — Якушевская, Горяевская, Сметанино, Струково, Фатьяново.

По переписи 2002 года население — 457 человек (204 мужчины, 253 женщины). Преобладающая национальность — русские (99 %).

Примечания

Ссылки 
 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Тарногского района